Ankarcrona ist der Familienname folgender Personen:
 Theodor Ankarcrona (1687–1750), schwedischer Admiral und Landsvörding
 Victor Ankarcrona (1896–1986), schwedischer Reitsportler